zwierzęta
 Dracunculus Reichard, 1759 – rodzaj nicieni; jego przedstawicielem jest riszta (Drancunculus medinensis) – pasożyt podskórny wywołujący drakunkulozę
rośliny
 Dracunculus (Mill. 1754) – rodzaj roślin z rodziny obrazkowatych
 Artemisia dracunculus (Linnaeus) – bylica estragon, „bylica głupich”, draganka, tarragon; roślina przyprawowa z rodziny astrowatych